Русская Слободка — название населённых пунктов:

 Русская Слободка — село в Неклиновском районе Ростовской области России.
 Русская Слободка — село в Ивановском районе Одесской области Украины.